Pictodentalium är ett släkte av blötdjur. Pictodentalium ingår i familjen Dentaliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandsnäckor
Pictodentalium